150-я дивизия:
 150-я учебная дивизия (Третий рейх)
 150-я дивизия (Япония)
 150-я дивизия (1-го формирования, КНР)
 150-я дивизия (2-го формирования, КНР)
 150-я дивизия (3-го формирования, КНР)